Giha ist der Familienname von